Каролин — многозначный термин, может обозначать имя человека, название населённого пункта и др.

Населённые пункты в Белоруссии 
  — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
  — деревня в Ивановском районе Брестской области.
 Каролин — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Каролин — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
  — агрогородок в Зельвенском районе Гродненской области.
 Каролин — до 1969 года название посёлка  в Пружанском районе Брестской области.

Люди 
Каролин — имя.
 Беуг, Каролин (1952—2001) — американский кинорежиссёр, музыкальный продюсер и писательница.
 Возница, Каролин (1987—2011) — немецкая порноактриса.
 Гарсия, Каролин (род. 1993) — французская теннисистка.
 Даверна, Каролин (род. 1978) — канадская актриса.
 Карлсон, Каролин (род. 1943) — американская танцовщица и хореограф.
 Коста, Каролин (род. 1996) — французская певица и телеведущая.
 Уэллетт, Каролин (род. 1979) — канадская хоккеистка.

Другое 
  — шведская монета.
 Каролин — бывший госпиталь во Франции.

См. также 
 
 
 Кэролайн
 
 
 Каролинская пехота — пехота Швеции на вершине её могущества (1660—1721 годов).